Команьча () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Санокский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 5139 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Должыца
 Чистогарб
 Команьча
 Лупкув
 Микув
 Мощанец
 Радошице
 Жепедзь
 Смольник
 Щавне
 Тужаньск
 Вислок-Вельки
 Воля-Михова
 Высочаны

Соседние гмины 
 Гмина Балигруд
 Гмина Буковско
 Гмина Цисна
 Гмина Дукля
 Гмина Рыманув
 Гмина Загуж
 Словацья
 Край-прешовски
 Радошице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства